Murnu este un nume propriu care se poate referi la:
 George Murnu (1868-1957) – scriitor, traducător și istoric de origine aromână.
 Ary Murnu (Aristomene Murnu Gheorghiades, 1881-1971) – pictor, grafician și machetator de mărci poștale, bancnote și monede românești, de origine aromână.
 Ion Lucian Murnu (1910-1984) – sculptor, desenator și pictor român provenit tot dintr-o familie cu origini aromâne.

Nume de familie românești